Андрей Хилков:
 Хилков, Андрей Васильевич (ум. 1644) — князь, русский государственный и военный деятель, дипломат.
 Хилков, Андрей Дмитриевич (ум. после 1602) — русский военный и государственный деятель, стольник, затем дворянин московский и воевода.
 Хилков, Андрей Яковлевич (1676—1718) — князь, русский дипломат.